Самуило може бити:

 Самуило (пророк), библијски пророк
 Самуило (цар), владар средњовековне словенске државе на простору данашње Северне Македоније

Види још
 Самуил (вишезначна одредница)